Boder ist der Name folgender Orte:

 Boder (Gemeinde Rottenmann), Ortschaft in der Stadtgemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark

Boder ist der Familienname folgender Personen:

 David Boder (1886–1961), Psychoanalytiker
 Gerd Boder (1933–1992), deutscher Komponist
 Michael Boder (* 1958), deutscher Konzert- und Operndirigent